Ферра́ро () — італійське прізвище. Відомі носії:

 Джеральдін Ферраро (1935–2011) — американський політик-демократ.
 Пітер Ферраро (1973) — американський хокеїст.
 Рей Ферраро (1964) — канадський хокеїст.
 Хуан Хосе Ферраро (1923—1973) — аргентинський футболіст, нападник.

Див. також 
 Феррара (значення)
 Фераро-Флорентійський собор

Італійські прізвища